Świerczynek peut désigner :

Toponymie
en Pologne:
 Świerczynek, un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Świerczynek, un village de la voïvodie de Mazovie